Холоде́ц:
 Холодец — блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса. Другое название — студень.

Холодец — название населённых пунктов:

Россия 
 Холодец — деревня в Локнянском районе Псковской области.

Украина 
 Холодец — село в Волочисском районе Хмельницкой области.